Mölbert ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Mölbert (1893–1979), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Bad Honnef und Bitburg
 Hermann Mölbert (1916–1997), deutscher Agrarökonom, Landarbeitswissenschaftler und Bautechnologe